Marmeleira pode ser:

 Marmeleira - freguesia no concelho de Mortágua, Portugal
 Marmeleira - freguesia no concelho de Rio Maior, Portugal

Desambiguação